Таскалуса:

 Таскалуса — у 16 столітті верховний вождь індіанських племен на території сучасної Алабами
 Таскалуса — місто в штаті Алабама
 Таскалуса — округ в штаті Алабама